Ormen Lange bezeichnet:

 Ormen Lange (Gasfeld), ein Gasfeld im Europäischen Nordmeer

Siehe auch:
 Ormurin langi, Langboot von Olav I. Tryggvason